Fen je lahko:
 kratica za Forsyth-Edwardsov zapis, to je računalniški zapis šahovske igre,
 fen (veter) je eden od vetrov.